Роман Вайнштейн (, род.  в Талси, Латвийская ССР) — латвийский профессиональный шоссейный велогонщик. Чемпион мира 2000 года в групповой гонке. В гонке на 268,8 км он обошёл  Збигнева Спруха и действующего чемпиона Оскара Фрейре . Участник летних Олимпийских игр 2000 и летних Олимпийских игр 2004 годов.

Перешёл в команду Domo-Farm Frites-Latexco под руководством Патрика Лефевера. Но он не смог добиться того же успеха, которого он достиг на чемпионате мира, поэтому он покинул команду после сезона 2002 года, и продолжил участвовать в гонках в командах Вини Кальдиролора и Лампре еще два года, после чего завершил карьеру.

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 
 
 Романс Вайнштейнс — новый король велосипедного спорта. РБК Спорт

Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Велогонщики Латвии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года